El Galway FC es un equipo de fútbol de la República de Irlanda que milita en la FAI First Division, la segunda liga de fútbol más importante del país.

Historia 
Fue fundado en el año 2013 en la ciudad de Galway para tomar el lugar del Galway United F.C., el cual desapareció en el año 2011 por iniciativa de aficionados de este club junto al Mervue United AFC y el Salthill Devon FC para crear a un equipo único de la ciudad con el objetivo de ascender a la FAI Premier Division.

El club jugó su primer torneo oficial en la temporada 2014 como un equipo de la FAI First Division y su primer partido oficial lo jugaron ante el Longford Town el 7 de marzo con una derrota de 0-1 en casa.

Luego de obtener el ascenso a la FAI Premier Division, el club cambiará su nombre por el de Galway United FC para la temporada 2015.

Palmarés 
 FAI First Division: 1
 2014

Jugadores

Equipo 2017

Entrenadores 
  Tommy Dunne (2013-)

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial 
 The GUST Forum 
 Facebook 
 Twitter 
 YouTube 
 Instagram 
 Audioboo 
 Soccerway 
 Extratime 

Equipos de la Primera División de Irlanda
Equipos de fútbol fundados en 2013
Irlanda en 2013
Condado de Galway
Galway